Il singolare del torneo di tennis Tashkent Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Sun Tiantian che ha battuto in finale Iroda Tulyaganova 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Maria Elena Camerin (quarti di finale)
 Elena Vesnina (secondo turno)
 Sania Mirza (quarti di finale)
 Assente

 Nastas'sja Jakimava (primo turno)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (semifinali)
 Galina Voskoboeva (primo turno)
 Anastasija Rodionova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2006